Пем Тігуарден (англ. Pam Teeguarden, нар. 17 квітня 1951) — колишня американська тенісистка.
 Пем Вайткросс (англ. Pam Whytcross, нар. 25 листопада 1953) — колишня професійна австралійська тенісистка.
 Пем Шрайвер, Памела Говард Шрайвер (англ. Pamela Howard Shriver, більше відома як Пем Шрайвер (Pam Shriver), 4 липня 1962) — американська тенісистка.
 Совіньє-ле-Пем, Совіньє́-ле-Пем (фр. Sauvigney-lès-Pesmes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона.
 Пем Церінг, Пем Черінг (Церінг) (англ. Pem Tshering; народилась 10 вересня 1975 року) — стрілець, яка представляла Бутан на міжнародному рівні.
 Бар-ле-Пем (фр. Bard-lès-Pesmes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона.
 Пем (фр. Pesmes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона.
 Пем Ферріс (англ. Pamela Ferris; 11 травня 1948, Ганновер) — британська валлійська акторка.
 Пем Зекман (народилася 22 жовтня 1944 року в Чикаго) — американська журналістка, яка з 1981 року була журналістом-слідчим у WBBM-TV в Чикаго.
 Дечен Пем — бутанська співачка та акторка.
 Пем Білек (англ. Pam Bileck, 1 грудня 1968) — американська гімнастка, олімпійська медалістка.